Live From London Roundhouse 2017 – album koncertowy zespołu Thievery Corporation, wydany w 2017 roku.

Historia albumu 
W okresie od 15 lutego do 5 marca 2017 roku Thievery Corporation zagrał szereg koncertów w Europie, promujących nowo wydany album The Temple of I & I. Album Live From London Roundhouse 2017 został zarejestrowany 5 marca 2017 roku podczas koncertu zespołu w londyńskiej hali Roundhouse i wydany w listopadzie tego samego roku przez wytwórnię Live Here Now jako podwójna CD i DVD oraz w grudniu jako potrójny LP.

Lista utworów CD 
Lista utworów na podstawie Discogs:

CD 1

CD 2

Personel 
 Thievery Corporation oraz:
 Ashish Vyas  – gitara basowa
 Jeff Franca – perkusja 
 Rob Myers – gitara, sitar
 Frank Orrall – instrumenty perkusyjne, śpiew
 LouLou Ghelichkhani, Mr. Lif, Natalia Clavier, Puma, Racquel Jones – śpiew

Przypisy 

Albumy Thievery Corporation
Albumy muzyczne wydane w roku 2017
Albumy koncertowe